Регулярный сезон Евролига 2019/2020 проводился со 3 октября 2019 года по 6 марта 2020 года. 18 команд соревновались за 8 мест в плей-офф в двухкруговом турнире.

12 марта 2020 года игры были приостановлены из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 25 мая 2020 досрочно завершила сезон без определения чемпиона.

Турнирная таблица

Результаты игр 
Время матчей дано в CET.

Тур 1

Тур 2

Тур 3

Тур 4

Тур 5

Тур 6

Тур 7

Тур 8

Тур 9

Тур 10

Тур 11

Тур 12

Тур 13

Тур 14

Тур 15

Тур 16

Тур 17

Тур 18

Тур 19

Тур 20

Тур 21

Тур 22

Тур 23

Тур 24

Тур 25

Тур 26

Тур 27

Тур 28

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Календарь регулярного сезона

Евролига 2019/2020